

Musique 
 Eric Matthews, auteur-compositeur américain né en 1969.

Jeux vidéo 
 Eric Matthews, cofondateur de la société britannique de développement de jeu vidéo Bitmap Brothers.

Fiction 
 Eric Matthews, personnage de la saga Saw.